Klosterstraße (straat) - straat in Berlijn
 Klosterstraße (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat